«La antena» puede referirse a:

 La Antena (f.1992), periódico regional venezolano.
 La antena (2007), película argentina.